Grotte de Neptune (Alghero) Sardaigne
 Grottes de Neptune, Belgique